Бајимово је термин који може да се односи на:

 Бајимово (Абзелиловски рејон) — село у Абзелиловском рејоне Башкортостана.
 Бајимово (Бајмакски рејон) — село у Бајмакском рејоне Башкортостана.
 Бајимово (Стерлибашевски рејон) — село у Стерлибашевском рејоне Башкортостана.
 Бајимово (Нолински рејон) — село у Нолинском рејону Кировске области.
 Бајимово (Санчурски рејон) — село у Санчурском рејону Кировске области.